Біллі Джин Кінг була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Керрі Мелвілл з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Біллі Джин Кінг — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

 Біллі Джин Кінг (Чемпіонка)
 Івонн Гулагонг (3 коло)
 Кріс Еверт (півфіналістка)
 Розмарі Казалс (чвертьфіналістка)
 Маргарет Корт (півфіналістка)
 Ненсі Річі-Гюнтер (1 коло)
 Франсуаза Дюрр (3 коло)
 Вірджинія Вейд (чвертьфіналістка)
 Керрі Мелвілл (фіналіст)

Сітка

Легенда

Фінальна вісімка

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1972 на ITFtennis.com , джерело для цієї сітки

жінки, одиночний розряд
1972 у жіночому тенісі
1972 в американському спорті